Minuwangoda kan syfta på:

Geografi

Sri Lanka 

 Minuwangoda (ort), Västprovinsen, 
 Minuwangoda (administrativ by), Sydprovinsen, 
 Minuwangoda Division, division, Västprovinsen, Gampaha District, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar